Населені пункти в Чехії:

 Камениці (Їглава)
 Камениці (Прага-схід)